Разенков — русская фамилия; имеет женскую форму Разенкова.

 Известные носители 
 Разенков, Андрей Эдуардович (род. 1967) — российский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Разенков, Гавриил Степанович (1915—1944) — советский военнослужащий, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (посмертно), старший лейтенант.
 Разенков, Иван Петрович (1888—1954) — советский физиолог, педагог, доктор медицинских наук, академик АМН СССР.